SQR steht für:
 Secure-QR-Code, Weiterentwicklung des QR-Codes, siehe QR-Code #Secure-QR-Code
 Succinate-Q reductase, siehe Succinat-Dehydrogenase
 Soroako Airport (IATA-Code), Flughafen von Soroako, Sulawesi Selatan, Indonesien
 in einigen Programmiersprachen Quadrat oder Quadratwurzel

sqr steht für:
 Sizilianisch-Arabisch (auch Siculo-Arabisch; ISO-639-3-Code), frühe Varietät (9. bis 13. Jahrhundert) von Arabisch im Emirat von Sizilien; einziger Nachfolger ist die maltesische Sprache

Abkürzung